Зборівський повіт (ЗУНР)
 Зборівський повіт (Тернопільське воєводство)

Історія Зборівського району